Саед-Шах — фамилия.
 Саед-Шах, Анна Юдковна (1949—2018) — советская и российская поэтесса, автор текстов песен, сценарист, журналистка.
 Саед-Шах, Раиса Мохабубовна (род. 1967) — российская эстрадная певица, композитор, старший преподаватель по классу эстрадного вокала в Академии имени Гнесиных.